

Télévision 

 Jessie est un téléfilm américain réalisé par Richard Michaels en 1984 ;
 Jessie est une série télévisée américaine en 1984.
 Jessie est une série télévisée américaine originale de Disney Channel, créée et produite par Pamela Eells O'Connell en 2011.

Cinéma 

 Jessie est un court métrage belge réalisé par Patrick Van Hautem en 1995 ;
 Jessie (Shattered Image) est un film britannico-canadien réalisé par Raoul Ruiz en 1998 ;
 Jessie est un court métrage américain réalisé par Danny Gosser en 2007.
 Jessie est un film américain réalisé par Mike Flanagan en 2017.

Personnalités
 Jessie Cave (1987-) est une actrice britannique.
 Jessie Redmon Fauset (1882-1961) est une essayiste, écrivain, éditeur et poète américaine.
 Jessie Mae Hemphill (1923-2006) est une chanteuse et guitariste américaine.
 Jessie Lipscomb (1861-1952) est une sculptrice britannique.
 Jessie Matthews (1907-1981) est une danseuse, chanteuse et actrice britannique.
 Jessie Nelson est une actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américaine.
 Jessie Ralph (1864-1944) est une actrice américaine.
 Jessie Royce Landis (1896-1972) est une actrice américaine.

Personnages de fiction 
 Jessie, personnage de la cowgirl du long-métrage d'animation Toy Story 2 ;
 Jessie, personnage de Pokémon.

Toponymes 
 Jessie, une census-designated place située dans le comté de Griggs, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis.

Informatique 
 Jessie est le nom donné à la version 8 de Debian, la distribution GNU/Linux.

Divers
 Jessie (Gerald's Game) est un roman de Stephen King publié en 1992.

Homonymie de titre